FCHO2 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 5-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 810 амінокислот, а молекулярна маса — 88 924.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як ендоцитоз, альтернативний сплайсинг, поліморфізм. 
Локалізований у мембрані, клатрин-вкритих заглибинах мембрани.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 5

Некатегоризовані білки